Joseph Lehmann peut désigner :

 Joseph Lehmann (1836-1915), un prêtre catholique français ;
 Joseph Lehmann (1843-1917), un rabbin français et un écrivain ;
 Joseph Lehmann (1886-1949), président et mécène des SR Colmar.